Урош Предич (;  1857, Орловат — 11 февраля 1953, Белград) — сербский живописец, известный художник-реалист.

Биография 
Родился в Орловате младшим сыном священника Петра Предича и его жены Марии (урождённой Илиевич из Црепая). Здесь окончил местную начальную школу, затем учился в немецкой школе в Црепая. В 1876 году окончил гимназию в Панчево (эта школа впоследствии названа его именем). Как одарённому ученику ему вручили стипендию Матицы, на которую он отправился учиться художественному мастерству в Вену. В 1880 году окончил Венскую Академию изобразительных искусств. Он учился в классе Кристиана Грипенкерль, а в 1882 году работал в его мастерской.

В 1885 году он вернулся в Орловат, где написал серию картин о жизни односельчан. С 1909 года вплоть до своей смерти жил и работал в Белграде.

Творчество 
Его первая выставка состоялась в 1888 году в Белграде.

Написал 13 картин мифологического содержания для здания австрийского парламента.

Самая известная его картина — Косовская девушка, посвящённая Косовской битве.

См. также 
 Косовская девушка
 Пая Йованович

Примечания

Ссылки 
 Сербский художник Урош Предич  (art.mirtesen.ru)
 Сербский художник Урош Предич (classic-art-ru.livejournal.com)

Художники Сербии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1857 году
Родившиеся 25 ноября
Умершие в 1953 году
Умершие 11 февраля